Gauly ist der Familienname folgender Personen:

 Bardo Gauly (* 1957), deutscher Altphilologe
 Bernd Gauly (* 1963), deutscher Sitar-Spieler
 Heinz Gauly (* 1931), deutscher Archivar und Autor
 Heribert Gauly (1928–1995), deutscher römisch-katholischer Theologe und Hochschullehrer